

Елмгерст — місто, штат Іллінойс
 Елмгерст Тауншип — селище в окрузі Лекаванна, штат Пенсільванія